Партия демократического прогресса () — сербская политическая партия в Боснии и Герцеговине, основанная 26 сентября 1999 года. Это третья по величине партия в Республике Сербской.

История 

Партия была создана в Баня-Луке 26 сентября 1999 года. Во время учредительного собрания председателем партии был избран Младен Иванич, а вице-президентами — Бранко Докич и Зоран Джерич. 28 ноября 2015 года Иванич покинул пост президента спустя 16 лет, после чего Бранислав Боренович стал новым президентом партии.

Международное сотрудничество 

Партия является членом-наблюдателем Европейской народной партии и Международного союза демократов.

Партия поддерживает прочные связи с Консервативной партией Великобритании, Умеренной партией Швеции, Христианско-демократическим союзом Германии, СДХС (Словакия), Австрийской народной партией, Новая демократия (Греция) и Демократической партией Сербии и Г17+ из Сербии.

Партия также имеет хорошие отношения с Фондом имени Конрада Аденауэра, Институтом Роберта Шумана и демократическим молодежным сообществом Европы.

Занимаемые должности

Примечания 

Международный демократический союз
Политические партии, основанные в 1999 году
Партия демократического прогресса